Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Futures, se dispute du 2 au .

Marita Redondo remporte le simple dames. En finale, elle bat Pat Medrado, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bunny Bruning et Rayni Fox.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1978
Sport en Californie en 1978
Tennis en janvier 1978